Szyszkowie herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Szyszkowie herbu Odyniec – polski ród szlachecki
 Szyszkowie herbu własnego – polski ród szlachecki